Augusti est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1827-1886), écrivaine allemande
 (1839-1930), auteure allemande
 (1691-1782), théologien évangélique allemand
 (1772-1841), théologien allemand
Lovisa Augusti (1756-1790), chanteuse soprano suédoise

Voir aussi
Solarium Augusti, édifice romain durant l'Empire
Res Gestæ Divi Augusti, testament politique de l'empereur Auguste

Homonymie de patronyme